У́лица Тюле́нина, у́лица Серге́я Тюле́нина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Тюленина — улица в Вельске.
 Улица Сергея Тюленина — улица в Калининграда.
 Улица Тюленина — улица в Кирове Кировской области.
 Улица Тюленина — улица в Липецке (Заречье).
 Улица Сергея Тюленина — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Тюленина — улица в Новосибирске.
 Улица Сергея Тюленина — улица в Омске.
 Улица Тюленина — улица в городе Орле.
 Улица Тюленина — улица в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
 Улица Сергея Тюленина — улица в городе Ульяновске.
Улица С. Тюленина в г. Кемерово

Украина 
 Улица Тюленина — улица в Донецке.
 Улица Сергея Тюленина — улица в городе Запорожье.
 Улица Сергея Тюленина — улица в Симферополе.
 Улица Тюленина — улица в Чернигове.

См. также 
 Переулок Сергея Тюленина (Санкт-Петербург)

Сергей Тюленин
Объекты, названные в честь «Молодой гвардии»